Le Corinthia Grand Hotel Astoria, auparavant l'hôtel Astoria, de Bruxelles est un des plus prestigieux palaces de la capitale européenne. 

Il est situé aux n° 101-103 de la rue Royale à Bruxelles.

Historique 
En vue de l'Exposition universelle de Bruxelles de 1910, Leopold II, qui désire que la capitale soit dotée d'un hôtel fastueux, confie à l'architecte Henri van Dievoet, petit neveu de Joseph Poelaert, la construction de l'Astoria. Cet hotel est destiné à accueillir les hôtes de marques de l'exposition tel que le jeune prince Hirohito qui occupera en 1910 la suite royale et qui y retournera en tant qu'empereur 48 ans plus tard, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958.

L'hôtel Astoria est devenu un lieu mythique de Bruxelles, il est depuis un siècle le rendez-vous des rois et des grands de ce monde. Dans le livre d'or, on peut retrouver de nombreuses personnalités célèbres : des chefs d'État et premiers ministres comme Winston Churchill, Eisenhower, le shah de Perse, Adenauer, Ben Gourion ; des artistes comme Salvador Dali, des écrivains comme James Joyce, Marguerite Yourcenar, des acteurs comme Pierre Fresnay ou Gérard Philippe, des chanteurs comme Maurice Chevalier et des musiciens comme Rubinstein, Khatchatourian, Mehunin ou Oistrakh.

Construit dans un pur esprit parisien, sa façade Louis XVI lui donne un aspect aristocratique et le style Louis XV des pièces intérieures sont pleines de distinction et impressionnent par leur aspect majestueux.  

Comme l'écrit Virginie Jourdain : « La consultation des plans soumis aux autorités par l’architecte Henri Van Dievoet nous permet d’approcher les ambitions qui sous-tendaient ce projet : rencontrer, d’une manière inédite dans le quartier Royal, l’ensemble des exigences de services d’une clientèle fortunée, habituée au luxe et au confort moderne les plus poussés. La façade, embrassant le style académique et conservateur « Beaux-arts », en vogue à cette époque dans les milieux bourgeois, abritait 108 chambres desservies par deux ascenseurs. Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée principale était flanquée, de part et d’autre, par six magasins de standing mis en location par les propriétaires et qui leur assurait une source de revenus très rentable».

Après la Grande guerre il reprit sa vie mondaine brillante sous la gestion de Georges Marquet qui créera bientôt de nombreux palaces à travers l'Europe.

Il figure comme l'Hôtel Sacher de Vienne, le Ritz de Paris, le Negresco de Nice ou le Pera Palace d'Istanbul parmi les endroits légendaires de l'hôtellerie de luxe.

Restauration 
Après avoir été exploité sous la marque Sofitel du Groupe Accor, l’hôtel Astoria est racheté début 2008 par le groupe Global Hotels and Resort qui est contrôlé par le cheikh saoudien Mohammed El-Khereji.  

À la suite de ce rachat, l'hôtel Astoria fait l'objet d'une restauration et d'un agrandissement par l'architecte Francis Metzger, administrateur de l'atelier MA² - Metzger et Associés Architecture  composé notamment des architectes Carmen Azevedo (Brésil), Thomas Brogniez et Virginie Vanongeval.

L'hôtel Astoria comporte avant restauration 118 chambres. Il en proposera, par sa nouvelle configuration, 149, dont la suite royale et trois appartements. Cinq immeubles seront ajoutés au bâtiment actuel. 

La nouvelle construction – voisine – présentera une façade ultra contemporaine ornée de branches de laurier, répondant à ce même ornement floral déjà présent dans l'aile historique d'Henri van Dievoet. Elle sera partiellement mobile afin que la lumière puisse entrer de manière diffuse. Francis Metzger a dessiné un élément "prolongeant harmonieusement le rythme de la façade historique" .La verrière magistrale de deux étages de haut sur 15 mètres de long, qui avait disparu après guerre, sera reconstituée d’après les photos d’époque et retrouvera la parure de ses vitraux originaux, colorés et peints.

L'extension permettra de développer le projet de palace et de le doter de nouveaux espaces et qualités  :
 Centre de bien-être et salles de soins raffinés
 Équipements de sécurité 
 Salles de réunion modulaires élargies et dotées d’équipements technologiques
 Bar à l’ambiance historique 
 Restaurants de haute qualité culinaire
 Boutiques de luxe

Il est racheté en 2016 par le groupe hôtelier Corinthia qui continua sa rénovation. Sa réouverture est prévue pour 2021 sous le nom de Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels.

Comme le dit l'architecte Francis Metzger, « La difficulté est de combiner deux exigences apparemment contradictoires : adapter bien entendu l'hôtel aux normes actuelles. (...) L'autre exigence est de retrouver l'identité de l’œuvre de l'architecte Henri Van Dievoet, le petit-neveu de Joseph Poelaert, en nous documentant jusqu'à aller voir à Berlin l'escalier de l'hôtel Adlon ».

 Accès 

 Annexes 
 Bibliographie 

 Andreas Augustin, Hôtel Astoria Brussels, 2018. 
 "Astoria: Die Nobelherberge von Brüssel", dans, Bonn Journal, nov. 1972, n° 11, pp. 43 à 45.
 Sven-Claude Bettinger (Text) et Markus Hilbich (Bild), Harenberg City Guide Brüssel, Dortmund (Turnhout), 1994, p.424.
 Fanny Bouvry, "Famille van Dievoet. Artistes, de père en fils", dans, Le Vif-L'Express, n° 2903, 21-, p. 121.
 Carlo R. Chapelle, Étude sur l'hôtel Astoria, Bruxelles, 2010, 600 p. (non publié).
 Thierry Demey, Léopold II (1865-1909), La marque royale sur Bruxelles, Bruxelles, Badeaux, 2009, p. 302.
 Guy Duplat, « Reconstituer la verrière mythique de l'Astoria », dans : La Libre Belgique, Bruxelles, 15 février 2021, pp. 44-45.
 Pierre Loze (dir.), Guide de Bruxelles  et Art Nouveau, Bruxelles, Atelier Vokaer Commission française de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles, 1985, pp. 81-82.
 Pierre Loze (dir.), Guide de Bruxelles  et Art Nouveau, Bruxelles, Eiffel éditions - C.F.C. éditions, 1990, p.80.
 Olivier Stevens, "La vie de palace. 3. L'hôtel Astoria. Palace et carnet mondain", dans, La Libre. Match, n° 256 du 3 au , pp. 88 à 95, (avec des illustrations).
 Janine Claeys, "L'hôtel Astoria à la recherche de son authenticité", dans Le Soir, , p. 15.
 (Janine Claeys), "rendons à Henri...", dans Le Soir, .
 Anne Hustache, "De la classe dans les enseignes", dans, Les Nouvelles du Patrimoine, n° 119, 2008, p. 20 et p. 22.
 Virginie Jourdain, L'hôtellerie bruxelloise 1880-1940 : acteurs, structures et logiques spatiales d'un secteur multiforme, Bruxelles, 2011, vol. 1, p. 308 Lire en ligne.
 Georges Lebouc, Bruxelles, 100 merveilles, avec des photographies de Bénédicte Maindiaux, Bruxelles, éditions Racine, 2009, p. 54 (l'hôtel Astoria).
 "Patrimoine en péril", dans, Sgraffito, n° 53, 2008, p.26.
 "l'hôtel Astoria", dans, Sgraffito, n°53, 2008, p. 27.
 "L'hôtel Astoria va être rénové". "L'hôtel va accroître sa capacité d'accueil de 118 à 142 chambres", dans, La Libre Belgique, vendredi . (Interview de Valérie Lahaye, du service commercial de l'Astoria).
 Herman Verelst, "Hôtel Astoria", dans Brussel Toerisme, 1984, n° 4, p. 13-16.
 Guy Verstraeten, "L'Astoria astique ses étoiles. Le célèbre hôtel bruxellois cherche à retrouver son lustre d'antan, en s'associant avec de nouveaux partenaires", dans, Le Soir, Bruxelles (journal), vendredi , p.9.
 Mathieu Ladevèze, "L'Astoria va fermer pour un an", dans La Dernière Heure, (quotidien), Bruxelles, 6-, p. 17.
 Fr. D., "L'hôtel Astoria va fermer ses portes pour se rénover", dans, Le Soir, (quotidien), Bruxelles, 6-, p. 12.
 Stéphanie Bocart, « L’Astoria va renaître de ses cendres » et « Leçon d’histoire », dans, La Libre Belgique, Bruxelles, vendredi , p.50. (L’Astoria subira une profonde rénovation par l’architecte Francis Metzger qui désire toutefois le préserver et lui rendre son cachet unique.)
 G. V. , « Astoria, la suite », dans, Le Soir, Bruxelles, vendredi , p.14.
 "L'Astoria doir revoir sa copie", dans, Le Soir'', mercredi , p. 10: "La commission de concertation de la Ville de Bruxelles a remis un avis défavorable à la demande de permis de rénovation de l'ensemble des parties classées et à l'extension de l'hôtel Astoria, rue Royale. L'avis conforme de la Commission royale des monuments et sites (CRMS) était déjà défavorable au projet, tandis que, mardi, la Ville a ajouté trois conditions dont celle de modifier la composition de façade au rez-de-chaussée rue Royale, plus en harmonie avec la façade existante. Une nouvelle demande de permis devra être réintroduite dans les semaines à venir."

Notes et références

Liens internes 
 Henri van Dievoet
 Famille Mengelle (Bruxelles)
 Georges Marquet
 Francis Metzger
 MA² - Metzger et Associés Architecture
 Carmen Azevedo

Liens externes 
 Description de l'Hôtel Astoria de Bruxelles
 Présentation de l'Hôtel Astoria par Tiara Hotels
 Reportage par Sabine Ringelheim sur l'Hôtel Astoria
 Metzger signe un Astoria futuriste
  Rénovation de l'Hôtel Astoria.
 Hotel Astoria (Brussels), in : "The most famous hotels in the word".

Bâtiment à Bruxelles
Palace en Belgique
Hôtel à Bruxelles